Lake of the Woods peut faire référence aux lieux suivants :

Lacs 
 Nom anglais du lac des Bois, dans les provinces canadiennes de l’Ontario et du Manitoba ainsi que dans l’État américain du Minnesota.
  dans le comté d'El Dorado en Californie.
 Lake of the Woods en Colombie-Britannique.
  au sud-ouest de Bremen dans l'Indiana.
  dans la forêt nationale de Fremont-Winema en Oregon.
  dans la forêt nationale de Caribou-Targhee dans le Wyoming.

Autres lieux

Canada 
 Lake of the Woods, communauté de Hubley dans la province de Nouvelle-Écosse ;
 , un canton en Ontario ;
 Plusieurs réserves indiennes autour du lac des Bois en Ontario :
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

États-Unis 
 Lake of the Woods, census-designated place située en Arizona ;
 Lake of the Woods, census-designated place américaine située en Californie ;
 Lake of the Woods,  une census-designated place (cdp) du comté de Champaign dans l'Illinois ;
 , une communauté du comté de Peoria dans l'Illinois ;
 Le comté du Lake of the Woods dans le Minnesota ;
  une communauté non-incorporée dans le comté de Klamath en Oregon ;
  une census-designated place du comté d'Orange en Virginie.

Voir aussi 
 , un lac du Territoire du Nord en Australie.
  est le titre d'un roman de Tim O'Brien (titre en français : Au lac des bois)
 Lake of the Woods est la traduction anglaise de la plupart des Concordia Language Villages